

Patronymes 

 Rudy Molard : coureur cycliste français, né en 1989
 Les Frères Molard : musiciens bretons
Patrick, sonneur, né en 1951
Jacky, violoniste, né en 1961
Dominique, percussionniste, né en 1954
Claude, guitariste (?-1996)
 Louis Adolphe Humbert de Molard (1800-1874) : pionnier français de la photographie
 Emmanuel-François Molard (1774-1829) : Polytechnicien français, inventeur et directeur d'établissements d'enseignement supérieur technique.
 Claude-Pierre Molard (1759-1837) : mécanicien français
 Étienne Molard (1761-1825) : professeur de grammaire et de latin
 Jacques Molard : premier maire de la commune de Rillieux, dans le Rhône en région Rhône-Alpes

Toponymes

En France 
 Saint-Étienne-le-Molard : commune française située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes
 Île Molard, ancien nom de l'île Dudune dans les Îles Loyauté.
 le Molard Noir : un des sommets du mont du Chat, situé dans le département de la Savoie, en région Rhône-Alpes
 le villa du Molard : la plus importante unité viti-vinicole de l'antiquité romaine, au sud de Donzère, en région Rhône-Alpes
 le mont Richard-Molard : culminant à 1 280m, à la frontière  entre la Côte d'Ivoire et la Guinée
 le Mont Luisandre, aussi appelé Molard de Luisandre, dans l'Ain, en région Rhône-Alpes
 le ruisseau du Molard : ruisseau dans lequel le lac de Belledonne déverse son trop-plein, département de l'Isère, en région Rhône-Alpes

En Suisse 
 Le Molard, montagne entre Blonay et Montreux
 Place du Molard, ancien port, marché, lieu d’échanges à Genève

Voir aussi 
 Les Molards : groupe de musique punk montpeliérain formé en 1995
 Lucien Molard, interprété par Daniel Auteuil dans le film Palace d'Édouard Molinaro
 Robert Molard, Claude Brasseur dans le même film

Patronyme français